О́льга Анато́льевна Ба́лла (Ге́ртман) (род. 31 июля 1965, Москва, СССР) — российский литературный критик, эссеист. Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание — сила», редактор в журнале «Знамя», автор нескольких книг о культуре и литературе. Член Союза литераторов России.

Биография 
Ольга Балла родилась в городе Москве в 1965 году. Окончила исторический факультет Московского педагогического университета (1994), защитила диплом по психологии «Почерк как источник психологической информации».

Автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах: «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», The Art Newspaper Russia, на сайте «Радио Свобода», «Лиterraтура» и других.

Участница (консультант; автор словарных статей) проекта «Словарь культуры XXI века».

Награды и премии 
 Трижды лауреат журнала «Знание — сила» как автор лучшей публикации года: за 1998 год (статья «Власть слова и власть символа»), за 2000 год (цикл статей «Интеллектуальная мода XX века») и за 2004 год.
 В журнале «Лицейское и Гимназическое Образование» удостоилась номинации «Мозги года» за 2004 год.
 Лауреат премии журнала «Новый мир» за 2010 год в номинации «Критика».
 Лауреат конкурса «Автор года» сетевого портала «Заметки по еврейской истории» и журнала «Семь искусств» за 2018 год.
 Лауреат Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» за 2019 год.
 Лауреат литературной премии «Независимой газеты» «НГ-EXLIBRIS» в номинации «Концепции» за 2021 год

Номинации 
 2013 — лонг-лист премии «Московский наблюдатель».
 2015 — шорт-лист премии «Белла» в номинации «Литературно-критическое или биографическое эссе о современной поэзии».
 2016 — шорт-лист премии «Московский наблюдатель».
 2016 — лонг-лист премии «Писатель XXI века» (книга «Упражнения в бытии»).
 2018 — шорт-лист премии «Московский наблюдатель».

Библиография 
 2010 — «Примечания к ненаписанному» (USA, Franc-Tireur), трёхтомник
 2016 — «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение)
 2018 — «Время сновидений» (М.: Совпадение)
 2020  — «Дикоросль» (Ганновер: Семь искусств) 
 2021  —  «Дикоросль-2» (Ганновер: Семь искусств)

Отзывы 
«Время сновидений», как сами сны, непредсказуемы, о многом, разном. О детстве и командорскими шагами подступающей старости, о московских районах и буквах алфавита. 

Книга Ольги Балла наглядно демонстрирует, как человек, живущий в социуме, извлекает из большой копилки знаний — культуры — всё, что он сочтёт значимым и сверхценным, и воспринимает наш мир через настройку внутренних и внешних эманаций.

Примечания

Ссылки 
 Ольга Балла: «С возрастом человек должен становиться всё свободнее» 
 .
 Информация  на «Новой карте русской литературы».
 Информация на портале «Мегалит» 
 ЖЖ Ольги Балла  (ведётся с 2005 г.)
 ЖЖ Ольги Балла  (ведётся с 2006 г.)
 Facebook Ольги Балла 

Журналисты по алфавиту
Журналисты России
Писательницы России XXI века
Эссеисты по алфавиту
Эссеисты России
Лауреаты премии «Неистовый Виссарион»